Kalasatama – zona del quartiere di Sörnäinen, Helsinki
Kalasatama – stazione della metropolitana di Helsinki